Вторая лига России по футболу 2022/2023 — 31-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первой лиги. Соревнование проходит по системе «осень-весна».

Участники

Покинули лигу 
По итогам сезона 2021/2022 в первую лигу вышли клубы — победители четырёх групп ФНЛ-2:
 «Динамо» (Махачкала) — победитель группы 1;
 «Шинник» (Ярославль) — победитель группы 2;
 «Родина» (Москва) — победитель группы 3;
 «Волга» (Ульяновск) — победитель группы 4.

По сравнению с сезоном 2021/2022 лигу покинули следующие клубы:
 «Анжи» (Махачкала) — не получил лицензию для второй лиги;
 «Волна» (Нижегородская область) — не получил лицензию для второй лиги;
 «Звезда» (Пермь) — расформирован;
 «Кайрат» (Москва) — расформирован;
 «Красава» (Одинцово) — переехал на Кипр;
 «Лада-Тольятти» — отказался от участия во второй лиге;
 «Локомотив-Казанка» (Москва) — расформирован;
 «Металлург-Видное» — не получил лицензию для второй лиги;
 «Олимп-Долгопрудный-2» — заменён на «Космос» (Долгопрудный);
 «Ротор-2» (Волгоград) — в связи с вылетом основной команды из Первой лиги;
 «Саранск» — расформирован;
 «Спартак» (Туймазы) — отказался от участия во второй лиге;
 «Туапсе» — не получил лицензию для второй лиги;
 «Факел-М» (Воронеж) — отказался от участия во второй лиге;
 «Чита» — отказался от участия во второй лиге.

Пополнили лигу 
По итогам сезона 2021/2022 из первой лиги выбыли следующие клубы:
 «Ротор» (Волгоград) — 18-е место;
 «Металлург» (Липецк) — 19-е место;
 «Текстильщик» (Иваново) — 20-е место.

Первую лигу также покинули сохранившие место в ней по спортивному принципу «Спартак-2» (Москва), «Томь» (Томск) и «Олимп-Долгопрудный», но вторую лигу не пополнили: «Спартак-2» был расформирован, «Олимп-Долгопрудный» и «Томь» не получили соответствующей лицензии. «КАМАЗ» (Набережные Челны), занявший 17-е место, должен был вылететь во вторую лигу по спортивному принципу, но сохранил место в первой лиге, заняв освободившуюся вакансию и будучи включённым 18-й командой первой лиги сезона 2022/23.

Новички лиги 
 «Балашиха» — 1-е место в III дивизионе (Московская область) 2021;
 «Динамо» (Вологда) — 1-е место в III дивизионе (Золотое Кольцо) 2021;
 «Зоркий» (Красногорск) — 3-е место в III дивизионе (Московская область) 2021;
 «Космос» (Долгопрудный) — вместо «Олимпа-Долгопрудного-2»;
 «Родина-2» (Москва) — 9-е место в III дивизионе (Москва) 2021;
 «Родина-М» (Москва) — 2-е место в IV дивизионе (Москва) 2021;
 «Сахалинец» (Москва) — 3-е место в III дивизионе (Москва) 2021;
 «Спартак» (Кострома);
 «Спартак» (Тамбов);
 «Торпедо-2» (Москва) — вторая команда московского «Торпедо»;
 «Химик-Август» (Вурнары) — серебряный призёр финального этапа Первенства III дивизиона 2021;
 «Электрон» (Великий Новгород) — 8-е место в III дивизионе (Северо-Запад) 2021;
 «Ядро» (Санкт-Петербург) — 1-е место в III дивизионе (Северо-Запад) 2021.

Абхазский и крымские клубы 
В апреле-мае поднимался вопрос участия в первенстве клуба из Абхазии (планировалось, что команда могла базироваться в Сочи, а проводить домашние игры в Сухуме) и Крыма — «Океан» (Керчь), «Севастополь», «ТСК-Таврия» (Симферополь). По участию крымских клубов отрицательную позицию заняло Министерство спорта из-за отсутствия согласования и необходимости соблюдения регламентов и договорённостей с УЕФА и ФИФА, и тема дальнейшего развития не получила.

Состав участников 

* Команды, территориально относящиеся к группе «Восток» (расформирована в 2020 году).

География соревнований

Москва и Московская область

Формат турнира 
Первенство состоит из 4-х групп. Во всех группах турнир проводится в 2 этапа: первый этап — в 2 круга, второй этап — в группах 1 и 4 — в 1 круг, в группах 2 и 3 — в 2 круга.

Группа 1

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап 
На втором этапе у команд подгруппы «А» сохраняются показатели (очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) первого этапа. У команд подгруппы «Б» сохраняются показатели первого этапа только в матчах между командами, вошедшими в подгруппу «Б»; таким образом, перед началом второго этапа в подгруппе «Б» формируется новая турнирная таблица.

Победитель подгруппы «А» становится победителем группы и получает право на переход в Первую лигу. Две последние команды подгруппы «Б» (13-е и 14-е места группы) выбывают из Второй лиги.

Бомбардиры (группа 1)

Группа 2

Первый этап

Подгруппа 1

Результаты матчей

Бомбардиры (группа 2.1)

Подгруппа 2

Результаты матчей

Бомбардиры (группа 2.2)

Второй этап 
Перед началом второго этапа у команд сохраняются показатели (очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи), которые были набраны на первом этапе только в матчах с командами, вышедшими в ту же подгруппу и формируются новые турнирные таблицы. На втором этапе проводятся матчи только с командами, игравшими на первом этапе в другой подгруппе.

Победитель подгруппы «А» становится победителем группы и получает право на переход в Первую лигу. Три последние команды подгруппы «Б» (с 8-го по 10-е места) выбывают из Второй лиги.

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Группа 3

Первый этап

Подгруппа 1

Результаты матчей

Бомбардиры (группа 3.1)

Подгруппа 2

Результаты матчей

Бомбардиры (группа 3.2)

Второй этап 
Перед началом второго этапа у команд сохраняются показатели (очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи), которые были набраны на первом этапе только в матчах с командами, вышедшими в ту же подгруппу и формируются новые турнирные таблицы. На втором этапе проводятся матчи только с командами, игравшими на первом этапе в другой подгруппе.

Победитель подгруппы «А» становится победителем группы и получает право на переход в Первую лигу. Три последние команды подгруппы «Б» (с 10-го по 12-е места) выбывают из Второй лиги.

Подгруппа «А» 
Вследствие особенностей регламента турнирное положение некоторых команд в таблице, сформированной по итогам первого этапа, существенно изменилось по сравнению с положением в итоговой турнирной таблице первого этапа. Так, победитель подгруппы 1 брянское «Динамо», набравшее больше всех очков из всех команд двух подгрупп и опередившее в своей подгруппе ближайшего преследователя «Авангард» на 11 очков, а «Металлург» — на 12, по итогам первого этапа оказалось на 4-м месте, позади «Авангарда» и «Металлурга» и с отставанием от лидера «Сокола» в 10 очков (в матчах с первой шестёркой подгруппы 2 у «Сокола» 9 побед и 1 поражение), а победитель подгруппы 2 «Салют» оказался на 11-м месте.

Учёт очков, набранных только в матчах с командами своей группы, также поспособствовал возникновению следующей ситуации. В последнем туре первого этапа «Строгино» и «Арсенал-2» проиграли свои матчи, благодаря чему в первую шестёрку смогла войти «Рязань», обыгравшая в параллельном матче «Металлург» (2:0). Получилось, что «Металлург» благодаря поражению получил в зачёт второго этапа на 2 очка больше, чем если бы выиграл или сыграл вничью (так как в подгруппу «А» в этом случае вышло бы «Строгино», в матчах с которым «Металлург» набрал лишь одно очко, а у «Рязани» в первом матче выиграл).

Подгруппа «Б»

Группа 4

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап 
На втором этапе у команд подгруппы «А» сохраняются показатели (очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) первого этапа. У команд подгруппы «Б» сохраняются показатели первого этапа только в матчах между командами, вошедшими в подгруппу «Б»; таким образом, перед началом второго этапа в подгруппе «Б» формируется новая турнирная таблица.

Победитель подгруппы «А» становится победителем группы и получает право на переход в Первую лигу. Две последние команды подгруппы «Б» (11-е и 12-е места группы) выбывают из Второй лиги.

Бомбардиры (группа 4)

Ежемесячные награды 

Примечание. Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяли главные тренеры команд, а тренеров — руководители клубов, представленных во Второй лиге.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки